Memoriał im. Eugeniusza Nazimka 1994 – 12. edycja turnieju w celu uczczenia pamięci polskiego żużlowca Eugeniusza Nazimka, który odbył się dnia 15 maja 1994 roku. Turniej wygrał Zoltán Adorján.

Wyniki 
Stadion Stali Rzeszów, 15 maja 1994
NCD: Maciej Kuciapa – 70,31 w wyścigu 4
Sędzia: Jacek Ziółkowski

Bieg po biegu
 [71,00] Załuski, Petranow, Mordel, Hell
 [70,74] Adorján, Winiarz, Wilk, Jankowski
 [72,25] Gancarz, J.Rempała, Hajdu, Sitek
 [70,31] Kuciapa, Tihanyi, Bódi, Kużdżał
 [71,29] Kuciapa, Petranow, J.Rempała, Jankowski
 [72,37] Wilk, Załuski, Bódi, Gancarz
 [70,89] Adorján, Tihanyi, Hajdu, Hell
 [73,40] Winiarz, Kużdżał, Mordel, Sitek
 [72,21] Petranow, Hajdu, Kużdżał, Wilk
 [73,01] Załuski, Tihanyi, Sitek, Jankowski
 [72,34] Hell, J.Rempała, Bódi, Winiarz
 [73,17] Adorján, Mordel, Gancarz, Kuciapa
 [71,82] Adorján, Petranow, Bódi, Sitek
 [72,57] Hajdu, Załuski, Kuciapa, Winiarz
 [73,43] Kużdżał, Hell, Gancarz, Jankowski
 [72,44] Tihanyi, J.Rempała, Wilk, Mordel
 [72,42] Winiarz, Petranow, Gancarz, Tihanyi
 [72,56] Adorján, Załuski, Kużdżał, J.Rempała
 [72,30] Wilk, Hell, Sitek, Kuciapa
 [73,35] Hajdu, Mordel, Bódi, Jankowski
 Wyścig dodatkowy: [73,30] Hajdu, Petranow

Linki zewnętrzne 
 

1994
1994 w sporcie żużlowym
1994 w polskim sporcie